Коритоплектус () — род цветковых растений семейства Геснериевые (), включающий в себя около 15 видов многолетних полукустарников и травянистых растений.

Этимология названия 
Название рода происходит от , "kōrys" — шлем, или (что менее вероятно) , kōrytos (латинское corytus) — "кожаный мешок, колчан", и , plectos — "складчатый", что указывает на форму чашелистиков, которые напоминают шлем или колчан.

Ботаническое описание 
Многолетние наземные растения высотой до 60 см. Стебли полуодевесневающие или травянистые. Листья супротивные, изофиллические, бархатистые, разнообразной окраски. Соцветия пазушные, плотные, сидят у самого стебля, мало- или многоцветковые, часто зонтичного типа. Чашелистики равные, вариабильной формы, ярко окрашены, после отцветания не опадают. Венчик трубчатый, поднимающийся из чашечки, вздутый, отгиб узкий с равными долями, зев цветка узкий. Тычинок 4, обычно равные по длине венчику; нектарников 4, 2 или изредка 1. Завязь верхняя, пестик головчатый или двухлопастный. Плод — шаровидные, черные блестящие или полупрозрачные ягоды с черными семенами.

Ареал и климатические условия 
Западные Кордильеры, Боливия, Панама и побережья Венесуэлы, нагорья Гайаны. Наземные растения высокогорных лесов.

Хозяйственное значение и применение 
В умеренном климате выращивается как комнатное и тепличное декоративное растение.

Агротехника 
Посадка. Сажают в рыхлый, питательный водо- и воздухопроницаемый субстрат с добавлением листовой земли, перлита, сфагнума. На дне горшка обязательно устраивают дренаж из слоя керамзита или черепков.

Уход. Предпочитает место светлое или слегка затенённое. Нуждается в повышенной влажности воздуха, которую можно достичь, поместив горшок в широкий поддон с влажным торфом. Полив умеренный, регулярный, обязательно избегать застаивания воды в поддоне. Оптимальная температура 18-20°С. Регулярные подкормки в период роста — весной 1 раз в 2 недели, летом — реже, жидким комплексным удобрением. С конца осени до февраля, в период низкой освещённости, уменьшить полив и не удобрять.

Пересадка. Пересаживают каждый год или раз в два года в свежий земляной субстрат. Размножают посевом семян.

Размножение. Весной — листовыми, стеблевыми черенками, посевом семян при 22-24°С.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 12 видов:

Примечания

Литература 
 Все о комнатных фиалках. / Ван дер Неер, — СПб.: ООО "С3КЭО Кристалл", М.: Оникс, 2007

Ссылки 
 Коритоплектус in A. Weber & L. E. Skog 2007, Genera of Gesneriaceae.
 World Checklist of Gesneriaceae

Растения по алфавиту
Геснериевые
Декоративные растения